Лос Анхелес Уно има више значења:

 Лос Анхелес Уно (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Анхелес Уно (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику